Belitung-Schiffswrack steht für:
 Tek Sing, Dschunke, gesunken um 1800, geborgen durch Mike Hatcher 1999 
 Belitung-Schiffswrack (Tang-Zeit), Batu Hitam-Wrack, arabische Dau, gesunken um 830, geborgen durch Tilman Walterfang ab 1999, ausgestellt im Maritime Experiential Museum

Siehe auch:
 Belitung – die Insel